Sandler est un patronyme dont trois origines sont attestées : normande, allemande (originaire de Sandel) et juive ashkénaze (cordonnier).
  
 Adam Sandler (1966-), acteur et humoriste américain,
 Famille Sandler, famille française de responsables communautaires juifs dont trois membres ont été victimes du terrorisme à Toulouse en 2012 
 Grigori Sandler (1912-1994), chef de chœur russe,
 Jackie Sandler (1974-), actrice américaine et épouse d'Adam Sandler
 Joseph Sandler (1927-1998), psychanalyste britannique
 Peretz Sandler, compositeur de musique yiddish,
 Philippe Sandler (1997-), footballeur néerlandais
 Rickard Johannes Sandler (1884-1964), homme politique suédois, Premier Ministre en 1925-1926. 
 Stephanie Sandler (1987-), gymnaste rythmique sud-africaine

Notes  

Patronyme germanique
Patronyme juif